Personen 
Al Alberts (1922-2009), een Amerikaans zanger
Albert Alberts (1911-1995), een Nederlands schrijver, vertaler en journalist
Carel Alberts (1927-2006), een Nederlands musicus
Gerard Alberts (1954), een Nederlands historicus van de wiskunde en informatica
Jamie Alberts (1980), een Brits wielrenner
Jef Alberts, een personage uit Goede tijden, slechte tijden
Johan Alberts (1893-1967), een Nederlands letterkundige, dichter en journalist
Jos Alberts (1960), een Nederlands wielrenner
Jos Alberts (1961), een Nederlands wielrenner
Koos Alberts (1947), een Nederlands zanger
Piet Alberts (1918-1991), bijgenaamd Blonde Piet, een Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
Sjaak Alberts (1926-1997), een Nederlands voetballer
Ton Alberts (1927-1999), een Nederlands architect

Overig
Alberts' Drukkerijen, Limburgse uitgever-drukkerij uit de 18e en 19e eeuw
Alberts Frères, historische Nederlandse filmproductiebedrijf
Alberts liervogel, vogel uit de familie der liervogels
Architectenbureau Alberts en Van Huut, een door Ton Alberts opgericht Nederlands architectenbureau
Familie Alberts, stamboom van de fictieve familie Alberts uit de Nederlandse televisieserie Goede tijden, slechte tijden

Zie ook 
Albert (doorverwijspagina)
Albers (doorverwijspagina)
Aalberts (doorverwijspagina)
Albertson (doorverwijspagina)